Aqui são listados os municípios do Tocantins, que são as subdivisões oficiais do referido estado brasileiro, localizado na região Norte do país. De acordo com o Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE), o estado possui 139 municípios. Faz divisas com o Maranhão a nordeste, o Piauí a leste, a Bahia a sudeste, Goiás a sul, Mato Grosso a sudoeste e o Pará a noroeste. A área total do estado é de , sendo o 10º maior do país, com extensão comparável a países como o Equador. O município com a maior área é Formoso do Araguaia, com mais de 13 mil km² e o menor é Axixá do Tocantins, com cerca de .

Municípios

Ver também 
 Lista de municípios do Tocantins por área
 Lista de municípios do Tocantins por área urbana
 Lista de municípios do Tocantins por população
 Lista de municípios do Tocantins por PIB
 Lista de municípios do Tocantins por IDH-M
 Lista de municípios do Tocantins por IFDM
 Lista de municípios do Tocantins por ano de criação

Ligações externas 

 

Listas de municípios do Tocantins